Opportunistisk kan syfta på:

 Opportunistisk infektion – en infektion som uppträder på grund av att immunförsvaret är nedsatt.
 Opportunism – en klandervärd och oriktig anpasslighet